Haen oder Haën ist der Familienname folgender Personen:

 Anton de Haen (1704–1776), niederländisch-österreichischer Arzt, Kliniker und Schriftsteller
 Devin Haen (* 2004), niederländischer Fußballspieler
 Eugen de Haën (1835–1911), deutscher Industrie-Chemiker und Fabrikant
 Galenus Abraham de Haen (1622–1706), Arzt und bekannter mennonitischer Prediger in den Niederlanden
 Jan den Haen (1630–1676), niederländischer Admiral
 Sebastian Haen (1979–2020), deutscher Hochschullehrer und Mediziner

Siehe auch:
 Riedel-de Haën, deutsches Chemieunternehmen
 Haan (Begriffsklärung)
 Hahn